Euphorinae — подсемейство стебельчатобрюхих перепончатокрылых семейства браконид. Космополитная группа. Около 50 родов.

Описание 
Дорсопе первого брюшного тергита развиты; если нет, то первый тергит стебельчатый. Яйцеклад длинный, прямой и тонкий, реже короткий, иногда широкий, дуговидно изогнутый. Жилкование крыла заметно варьирует: часто радиальная ячейка укороченная, а медиокубитальная жилка десклеритизирована, иногда редуцирован первый отрезок медиальной жилки.

Экология 
Члены этого семейства являются эндопаразитами имаго жесткокрылых, перепончатокрылых и сетчатокрылых, иногда личинок жесткокрылых и чешуекрылых (представители рода Meteorus), взрослых и личинок клопов и сеноедов.

Систематика 
Число признаваемых родов и триб варьирует у разных авторов в зависимости от таксономического объёма группы: от 35 (Shenefelt, 1969) до 54 родов (Chen & van Achterberg, 1997) и от 4 (van Achterberg, 1993: Euphorini, Cosmophorini, Centistini, Meteorini) или 9 триб (Shaw, 1985: Perilitini, Dinocampini, Euphorini, Cosmophorini, Townesilitini, Microctonini, Centistini, Loxocephalini, Syntretini) до 14 (Stigenberg, 2015).
Среди других браконид Euphorinae образует сестринскую группу вместе с Cenocoelinae и Meteorinae. Ранее включаемая в Euphorinae монотипическая триба Tainitermini (с видом ) недавно была выведена из состава Euphorinae из-за неясности филогенетических взаимоотношений.

Филогения 
В подсемейство включают около 50 родов и 14 триб. Филогенетические связи последних можно отобразить следующей кладограммой:

См. также 
 Mama mariae

Примечания

Литература 
 

 
Подсемейства насекомых